Гран при Солун 2013 је трећи шаховски турнир у серији ФИДЕ Гран при 2012/2013, одржан у  Солуну од 21. маја до 4. јуна 2013. године. Првобитно планирано да се турнир одржи у Мадриду.

Коначна табела 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ 4. етапа, Солун, Грчка, 22. мај – 3. јуни 2013.
! !! Играч !! Рејтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Бодови !! H2H !! Победе !! СБ !! ТПР !! ГП
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left |  || 2723
|  || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 8 || 0 || 6 || 40.00 || 2926 || 170
|-
| 2 || align=left |  || 2774
| 0 ||  || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 7½ || 1 || 5 || 37.00 || 2883 || 125
|-
| 3 || align=left |  || 2741
| 1 || 0 ||  || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 7½ || 0 || 5 || 39.00 || 2886 || 125
|-
| 4 || align=left |  || 2742
| ½ || ½ || ½ ||  || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 6 || 0.5 || 2 || 31.00 || 2785 || 85
|-
| 5 || align=left |  || 2779
| ½ || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 6 || 0.5 || 1 || 32.50 || 2782 || 85
|-
| 6 || align=left |  || 2699
| 0 || ½ || 0 || 1 || ½ ||  || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 5½ || 0 || 2 || 28.00 || 2757 || 70
|-
| 7 || align=left |  || 2775
| ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 ||  || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 5 || 0 || 2 || 25.50 || 2720 || 60
|-
| 8 || align=left |  || 2793
| 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 ||  || ½ || 0 || 1 || 1 || 4½ || 0.5 || 2 || 22.25 || 2686 || 45
|-
| 9 || align=left |  || 2769
| 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ ||  || 1 || 0 || 1 || 4½ || 0.5 || 2 || 22.25 || 2688 || 45
|-
| 10 || align=left |  || 2725
| ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 ||  || ½ || 0 || 4 || 0.5 || 1 || 22.50 || 2659 || 25
|-
| 11 || align=left |  || 2760
| 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ ||  || ½ || 4 || 0.5 || 1 || 19.50 || 2656 || 25
|-
| 12 || align=left |  || 2755
| 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ ||  || 3½ || 0 || 1 || 18.00 || 2621 || 10
|}

Референце

Спољашње везе 
 Официјелна страница

Светски шампионат у шаху
Спорт у 2013.
Спорт у Солуну
ФИДЕ Гран при
ФИДЕ Гран при 2012/2013